Люр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Пейрюи. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04106.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 376 человек.

Климат 
Климат средиземноморский. Зимы прохладные, с частыми заморозками, лето жаркое и сухое, иногда с грозами. Люр не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Орезоне.

Экономика 
В 2007 году среди 240 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 168 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 69,7 %). Из 168 активных работали 154 человека (91 мужчина и 63 женщины), безработных было 14 (4 мужчин и 10 женщин). Среди 72 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Римский мост, исторический памятник с 1963 года
 Театр под открытым небом
 Руины епископского дворца
 Часовня Нотр-Дам-де-Анж (XII век), объект паломничества после чёрной смерти
 Часовня Нотр-Дам-дю-План
 Приходская церковь Сент-Круа (XV—XVI века)
 Церковь Сен-Мартен (XII век)

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки